Gilles Tschudi (né en 1957) est un acteur et metteur en scène suisse.
Aegidius Tschudi (aussi prénommé Gilg ou Gilles) (1505-1572) est un homme politique, diplomate, géographe et historien suisse